Antonio Muttone (?–1623) – architetto italiano
 Giacomo Muttone (1660-1742) – architetto italiano